Los bigiros (Bigyra) son un filo parafilético de organismos heterocontos. El antepasado de Bigyra y probablemente de todos los heterocontos era un organismo fagótrofo de vida libre. Bicosoecea y Placididea son los únicos grupos de esta línea que retienen el modo de alimentación ancestral mediante fagotrofia. Posteriormente, Opalinata y Blastocystea reemplazaron la capacidad fagótrofa ancestral por una osmotrofia secundaria cuando se convirtieron en comensales o parásitos de los animales. Por su parte, Labyrinthulea probablemente perdió su capacidad fagotrofa independientemente cuando se adaptó a un modo de vida saprobia de tipo fungoide.

Filogenia 
Bigyra es un grupo parafilético basal de los heterokontos y representa un grado evolutivo heterótrofo precursor del grupo de los pseudohongos y de las algas ocrofitas. Está constituido por los clados Sagenista, Opalozoa y Platysulcea estableciéndose las siguientes relaciones:

Referencias 

Heterokonta